Монсальве () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Монсальве, Джонатан (род. 1989) — венесуэльский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Монсальве, Мигель (род. 2004) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Монсальве, Начо (род. 1994) — испанский футболист, центральный защитник.
 Монсальве, Паулино (род. 1958) — испанский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года.